Sm – chemiczny symbol pierwiastka samar.

SM:
 Pociski rakietowe serii Standard (ang. Standard Missile) – przeciwlotnicze, jak i antybalistyczne, pociski rakietowe
 Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex)
 Spółdzielnia mieszkaniowa lub spółdzielnia mleczarska
 Sadomasochizm (także S&M)
 Czarodziejka z Księżyca – skrót nazwy do serialu anime, od angielskiego tytułu Sailor Moon
 Sodalicja Mariańska
 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, szarytki
 Towarzystwo Maryi, marianiści
 Sztandar Młodych
 
 skrót przed nazwą okrętów Kaiserliche Marine (Seiner Majestät – [okręt] Jego Mości.)